Stomozoa är ett släkte av sjöpungar. Stomozoa ingår i familjen Stomozoidae. 

Stomozoa är enda släktet i familjen Stomozoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpungar
Stomozoa